Джаков, Крум Стефанович (1909—1977) — советский живописец.
 Джаков, Эмил Стефанов (1908—1978) — болгарский физик.